Příjmení Wodzyński může nést:

 Leszek Wodzyński (1946–1999), polský atlet
 Mirosław Wodzyński (* 1951), polský atlet